Мужской турнир по баскетболу на летних Олимпийских играх 2016 года проходил с 6 по 21 августа. В соревновании приняли участие 12 сборных, разбитых на 2 группы. Матчи мужского турнира прошли в олимпийском тренировочном центре. Действующими олимпийскими чемпионами являются баскетболисты США.

Составы

Медалисты

Квалификация

Соревнование

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение 
Итоговое положение определяется:
 1-4 места
 Результаты финала и матча за 3-е место.
 5-8:
 Разница побед-поражений в предварительном раунде группы
 Таблица в предварительном групповом раунде (то есть 3-я команда группы А имеет более высокий рейтинг, чем 4-я команда из группы B).
 Количество мячей забитых в среднем в предварительном раунде группы
 9-10 и 11-12:
 Пятые места в предварительном раунде группы классифицируются на 9-10, шестые места классифицированы *11-12
 Разница побед-поражений в предварительном раунде группы
 Количество мячей забитых в среднем в предварительном раунде группы

Статистика

Индивидуальная статистика 

Очки

Подборы

Передачи

Блок-шоты

Перехваты

Наивысшие индивидуальные показатели в одной игре

Командная статистика 

Забитые очки

Пропущенные очки

Подборы

Передачи

Блок-шоты

Перехваты

Ссылки 
 Баскетбол на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года
 Олимпийский турнир на сайте FIBA